Het ATP-toernooi van New Haven 2010, (officieel: Pilot Pen Tennis) werd van 22 tot en met 28 augustus 2010 gespeeld in de Amerikaanse stad New Haven. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Cullman-Heyman Tennis Center. In dezelfde week werd ook het WTA-toernooi van New Haven 2010 gehouden.

De enkelspeltitelhouder bij het begin van het toernooi was de in deze editie niet aanwezige Fernando Verdasco; titelverdedigers in het dubbelspel waren de Oostenrijkers Julian Knowle en Jürgen Melzer.

Het mannentoernooi van New Haven werd in 2011 niet gecontinueerd.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De 16 geplaatste spelers ontvingen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

New Haven
ATP-toernooi van New Haven